Nathaniel Otis Mendez-Laing (ur. 15 kwietnia 1992 w Birmingham) – angielski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w Cardiff City.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Statystyki w bazie BDFutbol 

Angielscy piłkarze
Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Birmingham
Piłkarze Wolverhampton Wanderers F.C.
Piłkarze Peterborough United F.C.
Piłkarze Sheffield United F.C.
Piłkarze Portsmouth F.C.
Piłkarze Shrewsbury Town F.C.
Piłkarze Cambridge United F.C.
Piłkarze Rochdale A.F.C.
Piłkarze Cardiff City F.C.